Der Begriff Trennscheibe bezeichnet
 eine bestimmte Art von Schleifscheiben, siehe Trennscheibe (Werkzeug)
 eine Glasscheibe in einem Gefängnis, die Gefangene von Besuchern trennt, siehe Trennscheibe (JVA)
 ein Bauteil in Personenwagen und Omnibussen zur Trennung von Fahrer und Passagieren, in PKW oft versenkbar, vgl. Limousine
 die zeitweise in deutschen Taxis vorgeschriebene Trennwand mit Panzerglas.